Die Saison der Namibia First Division 2014/15 soll von Oktober 2014 bis August 2015 ausgetragen werden.

Modus 
Es treten je zwölf Mannschaften in drei getrennten Gruppen Süden (Southern Stream; SSFD) sowie Norden (Ost) (Northern Stream East; NSFDE) und Norden (West) (Northern Stream West; NSFDW) gegeneinander an. Bis zur Saison 2012/2013 bestand der Norden nur aus einem Stream mit zwölf Mannschaften.

Norden (Ost) 
Die Rundu Chiefs haben als Meister der Gruppe „Norden (Ost)“ den Aufstieg in die Namibia Premier League geschafft.

Norden (West) 
Die Young Chiefs haben als Meister (41 Punkte) der Gruppe „Norden (Westen)“ den Aufstieg in die Namibia Premier League geschafft. Tabellenzweiter wurden mit 40 Punkten die Golden Bees.

Süden: Tabelle

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15